Antboy ist:

 der Titelheld einer Kinderbuchreihe von Kenneth Bøgh Andersen, siehe Antboy (Kinderbücher)
 der Titel dreier Verfilmungen:
 Antboy – Der Biss der Ameise, Film von Ask Hasselbalch aus dem Jahr 2013
 Antboy – Die Rache der Red Fury, Film von Ask Hasselbalch aus dem Jahr 2014
 Antboy – Superhelden Hoch 3, Film von Ask Hasselbalch aus dem Jahr 2016